Cutry (Aisne)
 Cutry (Meurthe-et-Moselle)